Estádio Humberto Parente – stadion
 Álvaro Parente (ur. 1984), portugalski kierowca wyścigowy
 Nildo Parente (1936-2011), brazylijski aktor
 Paulo César Arruda Parente (ur. 1978), piłkarz brazylijski
 Pietro Parente (1891-1986), włoski duchowny katolicki